Spojení písmene S a číslice 3 může mít různé významy:

Doprava 
 rychlostní silnice S3 (Polsko) – rychlostní silnice v západním Polsku
 železniční linka S3 v systému Esko Praha v trase Praha Masarykovo nádraží – Mělník
 železniční linka S3 v systému IDS JMK v trase Žďár nad Sázavou – Hustopeče u Brna
 železniční linka S3 v systému Esko Moravskoslezské v trase Přerov–Bohumín
 železniční linka S3 v systému IDS JK v trase České Budějovice – Horní Dvořiště
 S3 (Berlín) – linka S-Bahn v Berlíně
 S3 (Drážďany) – linka S-Bahn v Drážďanech
 S3 (Mnichov) – linka S-Bahn v Mnichově

Společnosti 

 S3 Graphics – společnost zabývající se vývojem čipů pro grafické karty (GPU)

Počítače 

 S3 – název jednoho z úsporných režimů počítače v rámci specifikace ACPI
 S3 Texture Compression (S3TC) – sada algoritmů pro kompresi textur od společnosti S3 Graphics
 Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service) – služba typu object storage, součást Amazon Web Services

Automobily 

 Audi S3 – sportovní verze osobního automobilu Audi A3  od německé automobilky Audi
 Bentley S3 – luxusní osobní automobil od britské automobilky Bentley

Lékařství 
 S3 – třetí sakrální obratel synostoticky srostlý s dalšími jako křížová kost,
 S3 – III. srdeční ozva, která je fyziologická pouze u dětí,
 S03, rozepsaně ATC kód S03 Oftalmologika a otologika – hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny Smyslové orgány v rámci ATC klasifikace léčiv.

Chemie 
 trisíra (S3) – forma síry vyskytující se v plynném stavu nebo za velice nízkých teplot